João Dantas Filgueiras (, 19 de outubro de 1914 — Campo Grande, 10 de julho de 1983), o Pai dos Pobres, foi um juiz de Paz e dentista brasileiro, tendo sido por três vezes prefeito de Três Lagoas.

"O Pai dos Pobres" foi o apelido carinhoso que João Dantas Filgueiras, um juiz de paz eleito pelo povo e dentista por profissão, ganhou da população treslagoense quando veio a governar a cidade. Foi prefeito de Três Lagoas em três ocasiões.

Venceu as eleições de 1962 para o quatriênio de 1963 a 1967 por pequena margem de votos. Em 1964, com o advento da ditadura militar, foi afastado do cargo e substituído por Patrocínio de Sousa Marinho. Entretanto, em dezembro do mesmo ano, foi reapontado pelo governo ditatorial e pôde terminar o mandato. 

Nas eleições de para prefeito 1969, venceu com cerca de nove mil e quatrocentos votos de um universo de dez mil e quinhentos eleitores inscritos no município de Três Lagoas, uma vez que não teve adversário.

Suas principais marcas administrativas foram o respeito e o carinho ao servidor público e a dedicação aos menos favorecidos na sociedade.

Em seus dois mandatos, inúmeras foram as conquistas e avanços que se verificaram no município.

Tão logo assumiu o posto, colocou os pagamentos dos servidores em dia; viabilizou o envio de funcionários da prefeitura para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), no Rio de Janeiro, a fim de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à coletividade; estabeleceu o Código Tributário do município; e implantou o primeiro sistema de pagamento de impostos através de carnês bancários. 

Foram de iniciativa de João Dantas Filgueiras, também, as primeiras medidas visando aproveitar as potencialidades turísticas de Três Lagoas. Através de lei, estabeleceu como ponto turístico as margens do rio Sucuriú e construiu o balneário municipal.

Construiu estradas e pontes e pavimentou mais de setenta e cinco mil metros de ruas em Três Lagoas. Implantou melhorias na infra-estrutura e no saneamento básico municipais. Criou, ainda, inúmeras salas de aula nos perímetros urbano e rural. Foi, também, grande incentivador da sericicultura, que nas décadas de 1960 e 1970 foi de grande importância para a economia municipal a partir do distrito de Arapuá.

Enfim, o apelido carinhoso que acompanhou a sua vida como homem público é mais que suficiente para mostrar qual era a principal forma de João Dantas Filgueiras gerir a prefeitura.

Foi sepultado em Três Lagoas.

Prefeitos de Três Lagoas
Mortos em 1983